Соричике има више значења:

 Соричике (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Соричике (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику